Jean Landry (1826-1865) – medico e ricercatore francese
 Jean Landry (1948) – politico canadese